Abrechen steht für:

 ein Wasserbauwerk zum Auffangen von Triftholz, siehe Flößerei #Begriffe der Flößerei
 ein solches Bauwerk in München, siehe Abrechen (München)

Siehe auch:
 Rechle
 Rechen
 Abbrechen